Don Carlos – pierworodny syn Filipa II, króla Hiszpanii; chory psychicznie, odsunięty od tronu;
 Don Carlos – dziedzic Korony Hiszpańskiej, przywódca karlistów, brat Ferdynanda VII, pozbawiony następstwa tronu przez sankcję pragmatyczną, która dopuszczała dziedziczenie tronu przez kobiety;
 Don Carlos – jego wnuk, przywódca karlistów w trzeciej wojnie karlistowskiej;
 Don Carlos – opera Giuseppe Verdiego;
 Don Carlos – sztuka Friedricha Schillera;
 Don Carlos – muzyk reggae;